Giovan Battista Castello – architetto, pittore e stuccatore italiano (1526-1569).
Battista Castello – miniatore, pittore ed orafo (1547-1637).